Das Mixed der Australian Open 1987 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.

Titelverteidiger war die Paarung Marty Riessen und Margaret Court und die Paarung Fred Stolle und Ann Haydon, da 1969, als es letztmals ein Mixed-Wettbewerb bei den Australian Open gab, kein Endspiel gespielt wurde. Das Finale gewann die Paarung Sherwood Stewart und Zina Garrison in drei Sätzen gegen Andrew Castle und Anne Hobbs.

Setzliste

Hauptrunde

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 
 

Mixed
1987